Жан-Жозеф Кротти (; ) — швейцарский и французский график и -авангардист.

Жизнь и творчество 
Жан Кротти родился в семье происходившего из итальяноязычного кантона Тичино художника и скульптора Шарля (Карло) Кротти. В юности он помогал отцу в его ателье по декорированию фасадов и в гипсовой мастерской во Фрибуре, затем в зиму 1894—1895 годов учился в мюнхенской Высшей школе прикладного искусства. В 1898 году Ж. Кротти — практикант в мастерской театрального художника в Марселе, в 1901 году он поступает в парижскую академию Жюлиана. В 1908 году художник женится на Ивонне-Антуанетте Шастель.

Первоначально Ж. Кротти работал в стиле импрессионистов, затем — экспериментировал с фовизмом, Наби и искусством модерн. С 1910 года он обращается к кубизму и через него — к дадаизму. Впервые художник выставляет свои работы в 1907 году в Осеннем салоне и в 1908 — в Салоне Независимых. С началом Первой мировой войны швейцарец Ж. Кротти уезжает с женой в США, к своему брату в Огайо. Затем они перебираются в Нью-Йорк, где знакомятся с меценатами и коллекционерами произведений искусства, супругами Аренсберг и с художниками Франсисом Пикабиа и Марселем Дюшаном. Осенью и зимой 1915—1916 годов Кротти работает с М. Дюшаном в общем ателье; здесь он встречает сестру Марселя, художницу Сюзанну Дюшан.

Осенью 1916 года Кротти покидает свою жену и возвращается в Париж. Здесь он сразу же после своего развода в 1919 году женится на С. Дюшан. В последующие годы он много рисует и выставляет свои работы в крупнейших галереях Франции, Германии, Англии и США. В 1925 году полотна Кротти участвуют в парижской Международной выставке, в 1926—1927 организуется экспозиция его работ в бруклинском Музее современного искусства. В конце 1930-х годов Ж. Кротти открывает и использует новую технику в живописи по стеклу, названную «Gemmail». При этом цветные, раскрашенные стеклянные части прикреплялись при помощи клея к прозрачной стеклянной же поверхности, а затем при нагревании прочно «спаивались» с нею. При помощи освещения источником света, расположенным сзади изделия, у зрителя возникало ощущение объёмного, 3D-изображения. С подобной техникой работали также П. Пикассо и Ж. Брак.

Ж.Кротти скончался в 1958 году от инфаркта, в один день со своим старшим братом, известным врачом и медицинским исследователем Андре Кротти. Архив художника хранится в «Архиве американского искусства» в Смитсонианском институте, США.

Выставки (избранное) 
 1907 — Осенний салон (Salon d’Automne, Paris)
 1908 — Салон Независимых (Salon des Indépendants, Paris)
 1921 — Табу: Экспозиция работ Сюзанны Дюшан и Жана Кротти (Tabu : Exposition des oeuvres de Suzanne Duchamp et Jean Crotti, Galerie Montaigne, Paris)
 1959/1960 — Ретроспектива работ Жана Кротти (Rétrospective Jean Crotti. 11. Dezember 1959 — 11. Januar 1960, Musée Galliéra, Paris)
 1983 — Табу-Дада. Жан Кротти и Сюзанна Дюшан: 1915—1922 (Tabu Dada. Jean Crotti & Suzanne Duchamp : 1915—1922, Kunsthalle Bern, Musée national d’art moderne, Paris и др.).

Примечания

Литература 
 Jean Carlo Bertoli: Jean Crotti l’oeuvre peint 1900—1958. 5 Continents, Milan 2007, ISBN 978-88-7439-371-8 (со списком произведений).
 Laurent Le Bon (изд.): Dada, catalogue de l’exposition présentée au Centre Pompidou du 5 octobre 2005 au 9 janvier 2006. Éditions du Centre Pompidou 2005, S. 298—301.
 Künstlerlexikon der Schweiz. XX. Jahrhundert. Huber, Frauenfeld 1958—1967
 Biografisches Lexikon der Schweizer Kunst. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 1998, Bd. 1, S. 239 ff.
 Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig: Seemann, 1907—1950; Taschenbuchausgabe: München: DTV (1992) ISBN 3-423-05908-7

Ссылки 
 полотно Ж. Кротти Attentive aux voix interieures, 1920, и биография
 избранные работы Ж. Кротти (сайт Жана-Карло Бертоли)

Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Художники-кубисты Франции
Художники-дадаисты Франции
Умершие от инфаркта миокарда